I risultati completi del motomondiale 1991 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500 
Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 250 
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 125 
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe sidecar
Classifica equipaggi

Note

Collegamenti esterni

 1991